Луи́ Альфо́нс де Бребиссо́н (; 1798—1872) — французский натуралист, археолог и .

Биография 
Луи Альфонс де Бребиссон родился в семье известного энтомолога 25 сентября 1798 года в коммуне Фалез. С детства интересовался энтомологией и минералогией, однако вскоре перешёл на изучение орхидных и тайнобрачных растений.

С 1826 по 1839 Бребиссон выпускал серию эксикатов моховидных растений флоры Нормандии. Бребиссон был, вероятно, единственным французом своего времени, изучавшим диатомовые и десмидиевые водоросли. Также он издал несколько публикаций по орхидеям и мхам.

Помимо изучения ботаникой Бребиссон был известным фотографом. Он издал книгу по методам фотографии и выбору оборудования.

Альфонс де Бребиссон скончался 26 апреля 1872 года.

Луи Альфонс был членом Линнеевского общества Нормандии. Основной гербарий Бребиссона хранится в Канском университете (CN). Диатомовые водоросли разделены между Парижским музеем естественной истории (PC) и Музеем Анри ван Хёрка в Антверпене (AWH).

Некоторые научные публикации 
 Brébisson, L.A. (1835). Flora de la Normandie. — Ed. 1. — 430 p.
 Brébisson, L.A. (1849). Flora de la Normandie. — Ed. 2. — 356 p.
 Brébisson, L.A. (1859). Flora de la Normandie. — Ed. 3. — 400 p.
 Brébisson, L.A. (1869). Flora de la Normandie. — Ed. 4. — 423 p.
 Brébisson, L.A. (1879). Flora de la Normandie. — Ed. 5. — 518 p.

Роды, названные в честь Л. А. Бребиссона 
  [= ]

Примечания

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Археологи Франции
Археологи XIX века